Cryptopidae är en familj av mångfotingar. Cryptopidae ingår i ordningen skolopendrar, klassen enkelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cryptopidae 195 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skolopendrar
Cryptopidae